Эдуард Брук (; примерно 1415 — 6 июля 1464) — английский аристократ, 6-й барон Кобем с 1442 года. Участвовал в Войнах Алой и Белой розы на стороне Йорков.

Биография 
Эдуард Брук был сыном сэра Томаса Брука и его жены Джоан Брейбрук, 5-й баронессы Кобем в своём праве. После смерти отца в 1439 году он унаследовал обширные владения в Сомерсете и Дорсете. В 1442 году Эдуард заседал в парламенте как рыцарь от графства Сомерсет, в конце того же года после смерти матери унаследовал её земли, расположенные главным образом в Кенте, и баронский титул. В Войнах Алой и Белой розы Брук встал на сторону Йорков; он участвовал в лондонском походе 1452 года, сражался в первой битве при Сент-Олбансе 23 мая 1455 года и при Нортгемптоне 10 июля 1460 года, где йоркисты одержали победу.

Брук был женат на Элизабет Туше, дочери Джеймса Туше, 5-го барона Одли, и Элеаноры Холланд. В этом браке родились сын Джон, 7-й барон Кобем, и дочь Элизабет, жена Роберта Танфилда. Вдова Эдуарда после его смерти в 1464 году вышла замуж во второй раз — за Кристофера Уорсли.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Кобем
Бароны Англии XV века
Участники первой битвы при Сент-Олбансе
Участники битвы при Нортгемптоне (1460)
Члены парламента Англии (до 1707)
Бруки